Campbellsburg ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Campbellsburg (Indiana)
 Campbellsburg (Kentucky)